Буремские — угасший в начале XVII века русско-литовский княжеский род герба «Погоня» из числа Гедиминовичей. Ветвь князей Курцевичей.

Происхождение 
Происходит от князя Михаила Константиновича Курцевича, наместника владимирского (1446—1451), который получил в 1452 году королевский привилей на Буремль и несколько других селений в Дубенском повете на Волыни.

У Михаила Курцевича было двое сыновей: Фёдор и Василий. Фёдор Михайлович, князь липовецкий и буремский, обычно считается родоначальником рода князей Буремских. Его брат Василий Михайлович продолжил линию князей Курцевичей. Согласно ряду польских историков, князья Курцевичи-Буремские вели своё происхождение от князя подольского Константина Кориатовича, сына Кориата-Михаила и внука великого князя литовского Гедимина.

Род угас в 1610 году со смертью 19-летнего князя Андрея Андреевича Буремского.

Представители рода 

 Фёдор Михайлович Курцевич-Буремский (ум. после 1464)
 Лев Фёдорович Курцевич-Буремский (ум. после 1528)
 Александр Фёдорович Курцевич-Буремский (ум. ок. 1527)
 Дмитрий Александрович Курцевич-Буремский (ум. ок. 1570)
 Иван Дмитриевич Курцевич-Буремский (ум. 1568)
 Александр Дмитриевич Курцевич-Буремский (ум. ок. 1570)
 Андрей Александрович Курцевич-Буремский (ум. 1592)
 Андрей Андреевич Курцевич-Буремский (ум. 1610)

Ссылки 
 Giedymin, Giedyminids & descendants
  Леонтий Войтович «КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (кінець IX — початок XVI ст.)склад, суспільна і політична роль»

Источники 
 J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku
 J. Tęgowski Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów

 
Княжеские роды (Гедиминовичи)
Шляхетские роды герба Погоня